Hemmel ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Hemmel von Andlau (* um 1420), spätgotischer Glasmaler
 Sigmund Hemmel (1520–1565), württembergischer Komponist und Hofkapellmeister

Hemmel steht für:
 Hemmel (Einheit), ein veraltetes syrisches Flächenmaß